

Souverains 
 , roi de Macédoine de -370 à -368
 , roi d'Épire de -272 à -242
 , roi de Syrie de -126 à -122
 , fils du roi hasmonéen  (mort vers -48)
 , roi d'Écosse de 1214 à 1249
 , Grand Prince de Vladimir de 1326 à 1327
 , roi de Géorgie en 1478
 , roi de Kakhétie de 1574 à 1605
 , empereur de Russie de 1855 à 1881
 Alexandre II de Glücksbourg (1972-1937), prince souverain d'Albanie de 1913 à 1914
 , prétendant au trône de Yougoslavie depuis 1970

Hommes d'église 
 Alexandre II patriarche copte d'Alexandrie  de 704 à 729
 Alexandre II patriarche melkite d'Alexandrie (1059 ? - 1062 ?)
 , pape de 1061 à 1073
 , prince-évêque de Liège de 1164 à 1167
 , catholicos de l'Église arménienne de 1753 à 1755

Marine impériale de Russie 
 Empereur  ( - Император ), cuirassé de la Marine impériale de Russie de 1893 à 1917 puis de la Marine soviétique de 1917 à 1922 démantelé en 1922 en Allemagne

Alexandre 02